
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина 1 (БРЭМ-1, «Объект 608») предназначена для эвакуации застрявшей и повреждённой техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника. Обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях. Создана на базе шасси основного танка Т-72 под руководством А. А. Морова. Принята на вооружение в 1975 году.

Предназначалась для подразделений, на вооружении которых находились танки Т-64, Т-72, Т-80 и их модификации.

Описание конструкции

Специальное оборудование 

Грузовая платформа:
 Грузоподъемность, кг 1500
 Габариты, м 1,7х1,4
Кран:
 Грузоподъемность, кг 12000
 Максимальная высота подъёма крюка над грунтом, м 4,36
 Максимальный вылет крюка, м 4,40
Бульдозер-сошник:
 Ширина отвала, м 3,1
 Максимальная величина заглубления, м 0,45
Штанги с внутренней амортизацией:
 Масса буксируемого объекта, кг 50000
Лебедка тяговая вспомогательная:
 Максимальное тяговое усилие, кгс 25000
 Максимальное тяговое усилие с полиспастами, кгс 100000
 Длина троса, м 200—400
 Скорость намотки троса, м/с 0,217

Модификации 

 БРЭМ-1 — базовая модификация;
 БРЭМ-1М — модернизированная версия, сделанная на базе танка Т-90, отличается повышенной грузоподъемностью крана и увеличенным тяговым усилием лебедки;
 БТС-5 — модификация, в отличие от базовой модели, БТС-5 изготавливаются не вновь, а путём переделки шасси танков Т-72А в процессе капитального ремонта. Базовый вариант БТС-5 оборудован краном на 1,5 тонны;
 БТС-5Б — украинская модификация, вариант с краном на 12 тонн.

Операторы 

 
  — некоторое количество БРЭМ-1М и как минимум 14 БТС-5Б, по состоянию на 2013 год
  — некоторое количество БРЭМ-1, по состоянию на 2012 год
 
  — 15 единиц БРЭМ-1 поставлены из СССР в период с 1985 по 1987 годы
  — 6 единиц БТС-5Б поставлены с Украины в 2007 году
  — 88 единиц поставлено с Украины в период с 2006 по 2010 годы по контракту на 7 млн. $ от 2005 год.
  — некоторое количество БРЭМ-1, по состоянию на 2012 год
  — 4 единицы БРЭМ-1 поставлены из России в 1997, но заменены на 4 БРЭМ-80У в 2012
  — некоторое количество БРЭМ-1, по состоянию на 2012 год
  — 10 БРЭМ-1, по состоянию на 2021 год
  — некоторое количество БРЭМ-1, по состоянию на 2012 год
  — 4 БТС-5Б поставлены с Украины в 2011 году

Изображения

Литература

Примечания

Литература

Ссылки 

 БРЭМ-1 — Каталог продукции Уралвагонзавода. 
 Отечественная бронетанковая техника
 Челябинский тракторный завод: Двигатель В-84

Бронированные ремонтно-эвакуационные машины СССР
Военная продукция Омского завода транспортного машиностроения
Военная продукция «Уралвагонзавода»
Гусеничная бронетехника